Craig Cavanagh (1985), Schotse zanger
 John Cavanagh (1956), Brits boogschutter
 Megan Cavanagh (1960), Amerikaans actrice
 Steve Cavanagh (1976), Ierse advocaat en auteur
 Tom Cavanagh (1963), Canadees acteur